Foiniki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Íos, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Foiníki, ort, Epirus, Thesprotia, 

Robotskapade Greklandförgreningar